Picpus [] ist 
 Picpus ist ein Verwaltungsbezirk im 12. Arrondissement von Paris
 Boulevard de Picpus und Rue de Picpus sind Straßen in Paris
 der Friedhof von Picpus liegt in diesem Quartier
 Picpus ist eine Station der Linie  
 Picpus ist der Name für eine von Pierre Coudrin gegründete katholische Ordensgemeinschaft, die in Deutschland unter dem Namen Arnsteiner Patres bekannt ist